Ethel peut faire référence à :

Personnalités 
 Ethel Barrymore (1879-1959), actrice américaine,
 Ethel Blondin-Andrew, née en 1951, femme politique canadienne,
 Ethel Bliss-Platt (1881-1971), joueuse de tennis américaine,
 Ethel Catherwood (1908-1987), athlète canadienne spécialiste du saut en hauteur,
 Ethel Griffies, actrice de théâtre de cinéma et de télévision d'origine anglaise,
 Éthel Groffier, juriste et historienne des idées canadienne.
 Ethel Houbiers, actrice française de télévision et de théâtre, également spécialisée dans le doublage,
 Ethel Kennedy, née en 1928, veuve de Bob Kennedy,
 Ethel, film documentaire sur Ethel Kennedy sorti en 2012,
 Ethel Leginska (1886-1970), pianiste,
 Ethel Hill (1898-1954), scénariste américaine,
 Ethel Merman (1908-1984), chanteuse et actrice américaine,
 Ethel Moustacchi, née en 1933 en Égypte, chercheuse en biologie moléculaire et radiobiologie,
 Ethel et Julius Rosenberg, couple de Juifs communistes américains arrêtés pour espionnage au profit de l'URSS,
 Ethel Shannon (1898-1951) est une actrice américaine. 
 Ethel Smith (1907-1979), athlète canadienne spécialiste du 100m,
 Ethel Smyth (1858-1944), compositrice,
 Ethel Stark (1916-2012), violoniste québécoise,
 Ethel Teare (1894-1959), actrice américaine,
 Ethel Thomson Larcombe (1879–1965), joueuse de tennis britannique,
 Ethel Lilian Voynich (1864-1960), écrivaine et musicienne,
 Ethel Wales (1878-1952), actrice américaine,
 Ethel Waters (1896-1977), chanteuse de blues et actrice américaine,
 Ethel Lina White (1876-1944), romancière britannique.

Lieux 
 Ethel, en Ontario, au Canada,
 Ethel, dans le Mississippi, aux États-Unis,
 Ethel, dans le Missouri, aux États-Unis,
 Ethel, dans l'État de Washington, aux États-Unis,

Typographie 
 Ligature Œ